Motocyklowe Grand Prix Kataru 2019 – pierwsza eliminacja motocyklowych mistrzostw świata, która rozegrana była 10 marca 2019 roku na torze Losail International Circuit.

Wyniki MotoGP 

* - start z pit lane

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Klasyfikacja po wyścigu

Przypisy 

Motocyklowe Grand Prix Kataru
Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2019
2019 w Katarze